Contea di Polk o Polk County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Polk – Arkansas
 Contea di Polk – Carolina del Nord
 Contea di Polk – Florida
 Contea di Polk – Georgia
 Contea di Polk – Iowa
 Contea di Polk – Minnesota
 Contea di Polk – Missouri
 Contea di Polk – Nebraska
 Contea di Polk – Oregon
 Contea di Polk – Tennessee
 Contea di Polk – Texas
 Contea di Polk – Wisconsin